Górowo ist Name folgender Orte in Polen:
 Górowo Iławeckie, Stadt in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Landsberg, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen
 Górowo-Trząski in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gmina Janowiec Kościelny
 Górowo (Kolno) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Bergenthal, Kreis Rößel, Ostpreußen
 Górowo (Kozłowo) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Gorrau, 1938 bis 1945 Gorau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Górowo (Krzymów) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Krzymów
 Górowo (Prusice) in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Prusice, bis 1945: Konradswaldau, Kreis Trebnitz, Schlesien